Сулпициан (Sulpicianus) е име на:

 Тит Квинкций Криспин Сулпициан, консул 9 пр.н.е.
 Тит Флавий Сулпициан, градски префект на Рим 193 г.